Frisien kan syfta på:

 Frisien – ett historiskt område längs Nordsjöns sydöstra kust, se friser
 Frisiska riket – frisernas rike 600–734
 Lista över Frisiens regenter
 Friesland – en provins i norra Nederländerna
 Nordfriesland – ett historiskt landskap i Schleswig-Holstein
 Ostfriesland – ett historiskt landskap i Niedersachsen